Electronic Stability Control () — електронна система динамічної стабілізації автомобіля.
 Electric Sound Products — виробник гітар.
 ESP — код стандарту ISO 4217 для колишньої валюти Іспанії песети.
 ESP — розширений регістр покажчика стека в мікропроцесорі Intel 80386.
 ESP — Email Service Provider.
 ESP — Easy Service Plan.
 ESP — від , компоненти Міжнародної космічної станції.
 Encapsulating Security Payload — протокол шифрування мережевого трафіку, частина IPSEC.
 ESP — від  — електричний погружний насос.
 ESP () — Модель формування емоційної реакції слухача на звуковий вплив.
 ESP — від  — екстрасенсорне сприйняття.